A180 (Groot-Brittannië), een weg tussen de M180 en Cleethorpes
A180 (Maleisië), een weg in Perak
A-180 (Rusland), een federale autoweg in Rusland
A-180, de eerste naam die wordt gebruikt door de band Audio Adrenaline
American-180, een machinepistool ontwikkeld in de jaren 60